2 miejscowości w Polsce:
 Szymanówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Szymanówek – część wsi Mokra Wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz